Brognon puede referirse a: 

 Brognon, comuna francesa situada en Ardenas.
 Brognon, comuna francesa situada en Côte-d'Or.